Lovas, un village et une municipalité située dans le comitat de Vukovar-Syrmie.
 Lovas, une commune hongroise du comitat de Veszprém.